BBT steht für:
 Bus&Bahn Thüringen, Marketingkooperation von Bus- und Bahnunternehmen
 BBT-Gruppe, Träger von Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen
 The Big Bang Theory, eine TV-Serie
 Bosch-Buderus-Thermotechnik, Heiztechniksparte der Robert Bosch GmbH, heute Bosch Thermotechnik GmbH
 Brennerbasistunnel, ein österreichisch-italienisches Gemeinschaftsprojekt zum Bau eines Eisenbahntunnels unter dem Brenner-Pass
 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, ehemalige Schweizer Bundesbehörde
 Air Bashkortostan (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 Flughafen Berbérati (IATA-Code), Flughafen in Berbérati, Präfektur Mambéré-Kadéï, Zentralafrikanische Republik

BB&T steht für:
 BB&T, US-amerikanisches Unternehmen

BbT steht für:
 Bundesverband der beamteten Tierärzte

bbt steht für:
 Mburku (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen

Abkürzung